En Pologne, Radoszyce est le nom :

 Radoszyce, village de la voïvodie des Basses-Carpates.

 Radoszyce, village de la voïvodie de Basse-Silésie.

 gmina de Radoszyce, dans le powiat de Końskie, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Radoszyce, chef-lieu de cette gmina.